Stati Uniti d'America
 New Hampton – capoluogo della Contea di Chickasaw, Iowa
 New Hampton – città della Contea di Harrison, Missouri
 New Hampton – città della Contea di Belknap, New Hampshire